Happy (Texas), een plaats in de Verenigde Staten
 Happy (1983), een Amerikaanse film uit 1983
 Happy (1933), een Britse film-musical uit 1933
 Happy!, een Amerikaanse televisieserie (2017-2019)
Harold " Happy" Hogan, een personage van Marvel Comics

In de muziek
 Happy (Ashanti), een single uit 2002 van de Amerikaanse zangeres Ashanti
 Happy (Leona Lewis), een single uit 2009 van de Engelse zangeres Leona Lewis
 Happy (Sita), een single uit 2001 van de Nederlandse zangeres Sita
 Happy (Pharrell Williams), een single uit 2013 van de Amerikaanse zanger Pharrell Williams
 Happy?, een single uit 2003 van de Nederlandse rockband Intwine
 Happy (Toni Willé), een single uit 2013 van Toni Willé